Sedlice può riferirsi a diversi toponimi:

Sedlice – città nella regione della Boemia Meridionale
 Sedlice – comune nella regione di Vysočina
 Sedlice – comune nella regione della Boemia Centrale

Sedlice – comune nella regione di Prešov